Кубок шейха Яссіма 2014  — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2014 року між чемпіоном Катару клубом Лехвія та володарем кубка Еміра Катару клубом Ас-Садд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2014
Катар
Серпень 2014
2014 у катарському спорті